Die Saison 2022/23 der Dritten Volleyball-Liga der Männer ist die elfte Saison der dritthöchsten Spielklasse im deutschen Volleyball der Männer. Sie begann im September 2022 und soll im April 2023 enden. In diesem Wettbewerb wird in vier Ligen gespielt.

Punktesystem 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Dritte Liga Nord

Dritte Liga West 
Die Dritte Liga West wurde in zwei Vorrundengruppen geteilt. Nach der Vorrunde, in der die Gruppenspiele mit Hin- und Rückspiel stattfinden, folgt die Endrunde. Die drei Erstplatzierten jeder Vorrundengruppe bilden die Aufstiegsgruppe und die schlechter Platzierten die Abstiegsgruppe. Die Mannschaften nehmen jeweils die Vorrundenergebnisse aus den Spielen mit, die sie gegen die für die gleiche Auf-/Abstiegsgruppe qualifizierten Mannschaften erzielt haben. Sie spielen in Hin- und Rückspiel nur noch gegen die Mannschaften aus der anderen Vorrundengruppe.

Vorrunde 1

Vorrunde 2

Dritte Liga Süd

Dritte Liga Ost 
Die Dritte Liga Ost wurde in zwei Vorrundengruppen geteilt. Nach der Vorrunde, in der die Gruppenspiele mit Hin- und Rückspiel stattfinden, folgt die Endrunde. Die drei Erstplatzierten jeder Vorrundengruppe bilden die Aufstiegsgruppe und die schlechter Platzierten die Abstiegsgruppe. Die Mannschaften nehmen jeweils die Vorrundenergebnisse aus den Spielen mit, die sie gegen die für die gleiche Auf-/Abstiegsgruppe qualifizierten Mannschaften erzielt haben. Sie spielen in Hin- und Rückspiel nur noch gegen die Mannschaften aus der anderen Vorrundengruppe.

Vorrunde 1

Vorrunde 2 

Legende

Weblinks 
 Homepage DVV Dritte Ligen

2022
Volleyballsaison 2022/23